Kirchdorfer steht für:
 Kirchdorfer Gruppe, ein multinationaler Zementkonzern mit Hauptsitz in Kirchdorf an der Krems, Österreich
 Die Kirchdorfer, eine 1870 gegründete Musikgruppe aus Oberbayern, Deutschland